Зобовка — название нескольких населённых пунктов:
 Зобовка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Зобовка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.